Натуральне число 2020
 2020 рік до нашої ери
 2020 рік нашої ери